Данный список представляет всех послов Израиля в Соединённых Штатах Америки с момента основания государства Израиль и по сегодняшний день.

Список основан на данных, приведённых на официальном сайте Посольства Израиля в Соединённых Штатах Америки.

Примечания

См. также 
 Список послов Израиля

Списки послов в США
Списки послов Израиля